Баб'ю́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Баб'юк Андріан Павлович (1960, Київ) — український живописець, графік.
 Баб'юк Андрій Дмитрович (1897, П'ядики — 1937, Соловки) — український письменник, відомий під псевдонімом Мирослав Ірчан.
 Баб'юк Ігор Олексійович (нар. 1961 р.) - лікар-сексопатолог,  андролог, доктор медичних наук (1996), професор (2002).
 Баб'юк Ярослав Осипович (нар. 1929 р., Коломия) — український лікар, біохімік.

Подвійні прізвища 

 Баб'юк-Коссак Любов Олексіївна (1922, Коломия) — український музикознавець, педагог.

Українські прізвища
Прізвища на -юк